barbet, [barbét] termine della lingua piemontese probabilmente derivante dal termine "barba" (zio), che caratterizzava i predicatori evangelici che solevano così distinguersi polemicamente dal termine "padre" del cattolicesimo romano. Con questo termine un tempo i cattolici piemontesi denominavano i praticanti la confessione valdese
 barbet, termine francese che indicava gli appartenenti ad un movimento clandestino di resistenza armata contro le truppe dell'esercito rivoluzionario di occupazione della contea di Nizza, guidate dal generale Anselme, nel 1792 e negli anni seguenti fino all'avvento del Primo impero
 Barbet, cognome francese
 Barbet Schroeder, regista
 Barbet, razza di cani particolarmente adattati all'acqua